A Cry jelentései:

Települések
 Cry, település Franciaország Yonne départementjében

Zene
Dalok
 Cry, a Godley & Creme dala, 1985
 Cry, Faith Hill dala, 2002
 Cry, Kym Marsh dala, 2003
 Cry, Michael Jackson dala, 2001
 Cry, Mandy Moore dala, 2002
 Cry, Alex Parks dala, 2004
 Cry, Rihanna dala, 2007

Albumok
 Cry, Lynn Anderson albuma, 1972
 Cry, Faith Hill albuma, 2002
 Cry, a Simple Minds albuma, 2002